Anchen Dreyer (1952-), personnalité politique sud-africaine ;
 Anders Dreyer (1998-), footballeur danois ;
 Benedikt Dreyer (1495-1555), sculpteur et peintre allemand ;
 Carl Theodor Dreyer (1889-1968), réalisateur danois ; 
 Dankvart Dreyer (1816-1852), artiste peintre danois ;  
 Dekker Dreyer (1889-1968), réalisateur et producteur américain ;
 Fanny Dreyer (1987-), illustratrice et réalisatrice suisse de courts-métrages d'animation ;
 Frederic Charles Dreyer (1878-1956), officier de la Royal Navy ;
 Günter Dreyer (1943-2019), égyptologue et archéologue allemand ;
 John Louis Emil Dreyer (1852-1926), astronome irlando-danois ;
 Martin Dreyer (1988-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Matthieu Dreyer (1989-), footballeur français ;
 Pam Dreyer (1981-), joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Pierre Dreyer (1924-2005), personnalité politique suisse ;
 Ruan Dreyer (1990-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Victor Dreyer (1866-1944), prélat catholique français.
 Giovanni Filippo Maria Dreyer, dit « Il Tedeschino » (1703-1772), compositeur, castrat et imprésario italien.

Voir aussi 
  Dreier

Divers 
  Dreyer & Reinbold Racing est une écurie qui évolue dans le championnat IndyCar Series (IRL).
Patronyme germanique